Куин:

Персоналии 
 Куин, Джереми (род. 1968) — британский политик.
 Куин, Джесси (род. 1981) — бас-гитарист британской рок-группы Keane.
 Куин, Ребекка (род. 1987) — ирландская женщина-рестлер, известная под именем Бекки Линч.
 Тиган Рэйн Куин и Сара Кирстен Куин — канадские музыканты, основатели группы Tegan and Sara.
 Эллери Куин — псевдоним двух американских писателей Даниэля Натана и Эмануэля Леповски, а также персонаж их произведений.

Топонимы 
 Куин — деревня в Ирландии, находится в графстве Клэр (провинция Манстер)
  — река в штате Род-Айленд, США.
 Куин — река в Австралии, штат Тасмания.

См. также 
 Куинн
 Queen (значения)
 Куайн
 Квин, Лев Израилевич